Moca puede referir a las siguiente ciudades:

 Moca en República Dominicana.
 Moca en Yemen.
 Moca en Guinea Ecuatorial.
 Moca en Puerto Rico.
 MOCA siglas del Museo de Arte Contemporáneo de Miami, Florida.
 Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles - MOCA de Los Ángeles, California.
 Moca técnica de aplicación en cerámica mediante engobes y un medio alcalino (agregando infusión de tabaco, vinagre o limón más una cantidad de óxido colorante)

Otras acepciones 
 Café moca.
 Crema de moca.
 Multimedia over Coax Alliance una norma para la transmisión de señales Ethernet en el hogar.
 MOCA  - Nombre de la plataforma MBaaS de InnoQuant .

Véase también
Moka
Mocca